«Каре́тная» — проектируемая станция Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена между станциями «Лиговский проспект» и «Боровая», которая будет являться пересадочной на станцию «Обводный канал» пятой линии. Ввод станции в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

Станция проектируется в составе третьего этапа первого пускового комплекса шестой (Красносельско-Калининской) линии от станции «Броневая» до станции «Каретная».

Название 
23 июня 2014 года станции присвоено наименование «Каретная», связанное с расположением станции вблизи Каретного моста и по Каретной части.

Наземные сооружения 
Вестибюль станции будет расположен у автовокзала на набережной Обводного канала. Точное расположение: улица Тамбовская, дом 8, лит. Б, в 350 метрах от вестибюля метро «Обводный канал».

Подземные сооружения 
«Каретная» — колонная станция глубокого заложения из железобетонных тюбингов. Будет оформлена в стиле хай-тек.

Будет являться пересадочной на станцию «Обводный канал» Пятой линии. Пересадочных эскалаторов не предусмотрено. Пересадка будет осуществляться через мостики над путями, а с противоположной стороны такая же камера увеличенного размера будет вести к выходу в город.

См. также 
 Список станций Петербургского метрополитена

Примечания 

Красносельско-Калининская линия
Строящиеся и проектируемые станции Петербургского метрополитена
Фрунзенский район (Санкт-Петербург)
Колонные станции глубокого заложения